Goudreault ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Goudreault (1928–1998), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Grouard-McLennan
 Pierre Goudreault (* 1963), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Sainte-Anne-de-la-Pocatière